Aleksandr Grichtchouk (1983-), joueur d'échecs russe
Oksana Grichtchouk (1972-), patineuse artistique russe

Patronyme russe
Patronyme ukrainien